Le Graal est un objet mythique de la légende arthurienne, objet de la quête des chevaliers de la Table ronde.
 Le Lancelot-Graal est une série de textes en prose, source majeure de la légende arthurienne.
 Graal était un magazine consacré aux jeux de rôle et jeux de guerre entre 1987 et 1990.
 Graal est une série de livres pour la jeunesse écrit par Christian de Montella, paru aux éditions Flammarion.
 La Quête du Graal (GrailQuest) est une série de livres-jeux en huit volumes de J. H. Brennan.
 Le Message du Graal est une œuvre de l'écrivain allemand Abd-ru-shin orientée vers la philosophie, la spiritualité, la religion et l'ésotérisme.
 Le Mouvement international du Graal est un mouvement religieux basé sur les enseignements du Message du Graal.
 Graal est un album studio de Catherine Lara, sorti en 2004.

Voir aussi
 Église du Graal à Tréhorenteuc (56).

Homonymie de titre